Fordville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fordville (Arizona)
 Fordville (Florida)
 Fordville (New Jersey)
 Fordville (North Dakota), im Walsh County
 Fordville (Pennsylvania)